Carlo Frigerio est le nom porté en Italie par plusieurs personnalités :

 Carlo Frigerio  (Brescia,  - ), peintre italien.
 Carlo Frigerio, (Gallarate (Varèse) -),  député italien de la  législature inscrit sur la liste Lega Nord élu le .
 Carlo Frigerio, né le - , anarchiste italien.
 Carlo Frigerio, nom choisi par Gianstefano Frigerio (né à Cernusco sul Naviglio, ) pour se présenter aux élections de la  législature sur la liste de Forza Italia (la loi italienne permettant de choisir le nom à imprimer sur le bulletin de vote).
 Carlo Frigerio, joueur de football dans l'équipe Associazione Calcio Renate 1947.